Renato Cavagnoli (Flores da Cunha, 30 de novembro de 1957) é um médico veterinário e político brasileiro filiado ao MDB. Foi duas vezes prefeito de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, tendo vencido as eleições de 1992 e 2004.

Naturais de Flores da Cunha
Prefeitos de Flores da Cunha
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)